El Torneig de Quebec 2012, oficialment conegut com a Challenge Bell 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista de moqueta que pertany als International tournaments de la WTA. La 20a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 16 de setembre de 2012 al PEPS sport complex de la Ciutat del Quebec, Quebec, Canadà.

La belga Kirsten Flipkens va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins 

2012
WTA Tour 2012